Черкуново — название населённых пунктов в России:

 Черкуново — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Черкуново — деревня в Зубцовском районе Тверской области.